Gruhl est un patronyme porté notamment par :

 Hans Gruhl (1921-1966), romancier et scénariste, ainsi qu’un auteur allemand de roman policier ;
 Herbert Gruhl (1921-1993), homme politique allemand ;
 Scott Gruhl (né en 1959), ancien joueur canadien professionnel de hockey sur glace.

Homonymie de patronyme